Ива́н Гаври́лович Алекса́ндров ( — 2 мая 1936 года) — российский, советский учёный в области энергетики и гидротехники. Участник разработки плана ГОЭЛРО, автор проекта Днепрогэса. Академик АН СССР (1932), академик ВАСХНИЛ (1935).

Биография 

Родился в Москве в семье врачей, в юности подрабатывал частными уроками, два года работал слесарем.

В 1901 году окончил Московское инженерное училище путей сообщения, после чего занимался проектированием железных дорог и мостов. В частности, участвовал в разработке проекта железной дороги Оренбург — Ташкент (см. Среднеазиатская железная дорога), ряда мостов (Финляндского через Неву, Бородинского в Москве, Старицкого через Волгу и др..

С 1912 года интересы Александрова сместились на исследование проблем ирригации, им были разработаны проекты строительства оросительных каналов в Средней Азии, использованные в советский период.

С 1920 года начал разрабатывать проект строительства ГЭС на Днепре, предложив вместо нескольких станций малой мощности на днепровских порогах построить одну крупную плотину с ГЭС сверхбольшой для того времени мощности в 560 МВт. Параллельно занимался вопросами промышленного и транспортного развития Приднепровья, участвовал в составлении плана ГОЭЛРО. Совместно с Г. М. Кржижановским руководил работами по экономическому районированию территории страны. С 1921 года был членом президиума Госплана СССР, в 1931—1932 руководил сектором энергетики этой организации, курировал все проекты строительства ГЭС и территориально-производственных комплексов при них, в том числе предложил использовать гидропотенциал Ангары и Енисея.

Участвовал в разработке плана строительства Байкало-Амурской магистрали

Действительный член АН СССР (1932). Награждён орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.

В последние годы жизни занимался в основном научной работой, возглавляя транспортную секцию Академии наук. Умер в 1936 году в Москве. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Вклад в науку 

Помимо прикладных исследований, Иван Александров является одним из создателей и теоретиков советской районной школы экономической географии. В частности, его предложения создания рядом с ГЭС энергоёмких производств в дальнейшем легли в основу концепции энерго-производственных циклов и ТПК, разработанных Н. Н. Колосовским. Помимо созданной комиссией по разработке плана ГОЭЛРО сетки промышленного районирования страны, занимался решением проблемы интегрального экономического районирования и формированием на его основе сетки АТД федеративного типа.

Главные труды 
 Экономическое районирование России. — , 1921.
 Проект орошения Юго-Восточной Ферганы. — , 1923.
 Орошение новых земель в Ташкентском районе. — , 1923.
 Основы хозяйственного районирования СССР. — —, 1924.
 Электрификация Днепра. — , 1924.
 Днепрострой (проект). — , 1929—1935. — Т. 1—2.
 Проблемы Ангары. — —, 1931.
 Камышинский узел и ирригация Заволжья в связи с решением проблемы Большой Волги. — —, 1934.

Примечания

Литература 
 Памяти Ивана Гавриловича Александрова // Вестник Академии наук СССР. — 1936. — № 6. — С. 36.
 «Известия», 1936, 4 мая
 «Электричество», 1936, № 10 (статьи: Б. Веденеева и Б. Кузнецова)

Ссылки 
 

Академики ВАСХНИЛ
Географы по алфавиту
Географы России
Географы СССР
Персоналии:Экономическая география
Работники Госплана СССР
Деятели экономики
Похороненные на Новодевичьем кладбище